Ла Лома, Лома де лос Хименез има више значења:

 Ла Лома, Лома де лос Хименез (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома, Лома де лос Хименез (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику